Ein Katastrophenschutzministerium oder Zivilschutzministerium ist ein Ministerium mit dem Portefeuille des Katastrophenschutzes beziehungsweise Zivilschutzes (Bevölkerungsschutz, Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen oder im Verteidigungsfall). Sonst sind diese Angelegenheiten im Allgemeinen beim Ministerium für innere Sicherheit (mit justiziellen Angelegenheiten) oder allgemeiner Innenministerium angesiedelt.

Liste

Einzelnachweise 

Ministerium nach Ressort
Liste (Ministerien)